Saint-Martin-du-Puy peut désigner plusieurs communes françaises :
 Saint-Martin-du-Puy (Gironde), commune française du département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Martin-du-Puy (Nièvre), commune française du département de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté.